Division II 1942-43 var turneringen på næstbedste niveau i den svenske ishockeyliga, og det var anden sæson under navnet "Division II". Turneringen havde deltagelse af 26 hold, der spillede om to oprykningspladser til Division I. Holdene var inddelt i fire puljer med seks eller syv hold i hver pulje. I hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, og de fire puljevindere spillede playoff-kampe om de to oprykningspladser.

Oprykningspladserne til Division I blev besat af følgende to hold:
 Brynäs IF, der vandt Division II Nord, og som vandt over vinderen af Division II Syd, Årsta SK, i oprykningskampen.
 Nacka SK, der vandt Division II Øst, og som vandt over vinderen af Division II Central, IF Aros, i oprykningskampen.

Hold 

Division II havde deltagelse af 26 klubber, hvilket var otte flere end i den foregående sæson. Blandt deltagerne var:
 én klub, der var rykket ned fra Division I: Nacka SK.
 11 klubber, der var rykket op fra de regionale serier: Gefle IF, Hofors IK, IFK Gävle, IFK Lidingö, IFK Norrköping, IK Huge, IK Westmannia, Rålambshofs IF, Strömsbro IF, Västerås IK og Åkers IF.

Siden den foregående sæson var divisionen blevet udvidet fra tre til fire puljer, og den ekstra pulje var Division II Øst. I forbindelse med omstruktureringen skiftede følgende hold Division II-pulje:
 IF Vesta, IK Sirius, Lilljanshofs IF blev flyttet fra Division II Nord til Division II Øst.
 Tranebergs IF blev flyttet fra Division II Central til Division II Øst.

De fire puljer havde deltagelse af seks eller syv hold, og i hver pulje skulle holdene have spillet en dobbeltturnering alle-mod-alle. Det var imidlertid kun i nord-puljen, at man formåede at få gennemført alle kampene. De fire puljevindere gik videre til oprykningssspillet om to pladser i Division I.

Puljer

Division II Nord

Division II Central

Division II Øst

Division II Syd

Oprykningsspil 

Oprykningsspillet havde deltagelse af de fire puljevindere, og holdene blev parret i to playoff-opgør. Begge opgør blev afgjort i form af én kamp, der blev afviklet den 14. marts 1943 på Stockholms stadion, og vinderne af de to playoff-opgør rykkede op i Division I.

Se også 
 Division I i ishockey 1942-43

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1942/43  
 Ishockeytabeller - 1942-43

Noter 

Ishockey i 1942
Ishockey i 1943
Division II i ishockey i Sverige